Super Methane Brothers — аркада-платформер, выпущенная под Амигу в 1993 году фирмой Apache Software Ltd. Геймплей схож с Bubble Bobble компании Taito.

Братья Puff и Blow, вооружённые Метановыми Газомётами, выстреливают в противников парализующий газ. Поражённый противник, окружённый облачком газа, некоторое время летает с небольшой скоростью вокруг точки попадания, будучи при этом беззащитным и уязвимым, пока газ не рассеется, после чего он падает и возобновляет свою обычную деятельность, как правило, связанную с попытками навредить Братьям (к концу игры всё более и более целенаправленную). За это время находящегося "под газом" врага можно засосать вместе с ним обратно в Газомёт и выстрелить им в любое вертикальное препятствие. Противник разбивается об него и разлетается на всевозможную забавную дребедень вроде заводных паровозиков и резиновых уточек, которые Братья ловят для получения очков, причём эта катавасия сопровождается свистом, кряканьем и прочими звуками. Босс (зелёная ящерица) не поддаётся такому лёгкому обезвреживанию — в него необходимо неоднократно стрелять из всё той же пневматической пушки круглым чёрным ядром-гирей.

Игра портирована на Microsoft Windows, Linux и RISC OS, лицензия изменена владельцем прав Apache Software Ltd на GPL.

Внешние ссылки 
 Super Methane Bros. ports
 Super Methane Bros. at Lemon Amiga

Игры для Amiga
Платформеры
Компьютерные игры 1993 года
Игры для Windows
Игры для Linux